Подзор

 Подзор (архитектура) — украшение в архитектуре
 Подзор (текстиль) — текстильное изделие